

Patronyme 

 Hermann Hirschbach (1812–1888), compositeur allemand

Toponymes 
 Hirschbach (Bavière), une commune d'Allemagne
 Hirschbach (Gmünd), une commune d'Autriche
 Hirschbach im Mühlkreis, une commune d'Autriche